M87 eller M-87 har flere betydninger:

 Messier 87 - en gigantisk ellipseformet galakse i stjernebilledet Jomfruen.
 M87 maskinpistol - en jugoslavisk kopi af NSVT-maskinpistolen.
 Tumansky M-87 - en sovjetisk flymotor.
 M-87 Orkan - en jugoslavisk raketartilleri fartøj.
 M-87 (Michigan highway) - en tidligere state highway i staten Michigan, USA.
 McDonnell Douglas MD-87